Riesterer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Riesterer (1898–1996), deutscher katholischer Priester und Heimatforscher
 Monique  Riesterer (* 1971), deutsche Gewichtheberin, siehe Monique Ludwigs
 OMI Riesterer (* 1947), Bildhauer